Samoa je podjeljena na jedanaest distrikta (samoanski: itūmālō). To su tradicionalne podjele koje su bile uspostavljene prije dolaska Europljana. Na otoku Upolu postoji pet distrikta i dvije enklave distrikta Gaga'emauga. Na otoku Savai'i postoji šest distrikta.

Popis distrikta

Vanjske poveznice
Karta izbornih jedinica